derywacja (socjologia) – pozalogiczne uzasadnienia ludzkiego działania
 derywacja (językoznawstwo) – jeden z procesów słowotwórczych
 derywacja (lotnictwo) – kąt znoszenia
 derywacja (wojskowość) - odchylenie lotu pocisku
 derywacja (logika)

Zobacz też 
 derywat